Тупкараганский район () — район на западе Мангистауской области. Административный центр — город Форт-Шевченко.

История 
До 1963 года назывался «Шевченковский район», с 1972 по 1992 год являлся территорией акимата города Форт-Шевченко, а с 1992 года его называют нынешним названием.

Административное деление 
 город Форт-Шевченко
 Поселок Баутино
 Село Акшукур
 Кызылозен
 Село Саина Шапагатова
 Таушык
 Кызылозенский сельский округ
 Акшукурский сельский округ
 Сельский округ Саина Шапагатова
 Таушыкский сельский округ
 Баутинский сельский округ

Примечания 

 
Районы Мангистауской области